Steinbauer est un patronyme porté notamment par :

 Marie-Louise Steinbauer (1934-), journaliste et animatrice de télévision allemande ;
 Walter Steinbauer (1945-1991), bobeur ouest-allemand.